Deltoïde peut signifier :
 Le muscle deltoïde, un des muscles de l'épaule.
 Une courbe géométrique : deltoïde.